Zwei Schiffe der United States Navy trugen bisher den Namen USS Kitty Hawk. Beide waren nach dem Ort Kitty Hawk benannt.

 Die erste USS Kitty Hawk war ein Transportschiff, das während des Zweiten Weltkrieges von 1941 bis 1946 im Dienst der US Navy stand.
 Die zweite USS Kitty Hawk ist ein Flugzeugträger der nach ihr benannten Kitty-Hawk-Klasse. Das 1960 vom Stapel gelaufene Schiff befand sich zwischen 1961 und 2009 im Dienst.

Schiffsname der United States Navy